

Patronyme  

 Jean Baptiste Christian Fusée-Aublet (1720-1778) pharmacien, botaniste et explorateur français, 
 Albert Aublet (1851-1938), artiste peintre français,
 Louis Aublet (1901-1981), architecte français, fils du précédent.

Lieu 
 Villa Aublet, voie du  de Paris, en France.

Homonymie de patronyme